El Maset de la Filà de Moros és la seu social de l'entitat festera La Filà de Moros de Beneixama. És el local on s'organitza, entre d'altres, les festes de moros i cristians locals. És el local d'ús social més gran de la població. Està situat al carrer de l'Abeurador, just enfront de la torre de Beneixama.

L'edifici, de construcció recent, presenta una façana molt sòbria amb alguns detalls de caràcter orientalitzant, ben típics, fins no fa massa, en aquesta mena de construccions. A l'interior hi ha un pati de grans dimensions amb una font i una gran sala central amb cabuda per més de cinc-centes persones assegudes. El local disposa de cuina i barra de bar, així com d'altres dependències, com ara secretaria, sala de banderes, sala de juntes, habitacions, banys i cuines per als músics.

Beneixama